Oscar II. steht für:

 Oscar II. (Schiff), ein schwedisches Küstenpanzerschiff
 Oscar-II-Land, ein Gebiet auf der Insel Spitzbergen
 Oscar-Klasse, eine Klasse von Atom-U-Booten, siehe Projekt 949

Siehe auch:
 OSCAR 2 (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio), ein Amateurfunksatellit
 Oskar II. (Schweden) (1829–1907), König von Schweden und Norwegen